Мінкус — прізвище. Відомі носії:

 Мінкус Адольф Борисович — архітектор.
 Мінкус Людвіг — композитор.
 Мінкус Михайло Адольфович — архітектор.

Єврейські прізвища
Прізвища